Canhotinho pode se referir a:

Canhotinho, município do estado brasileiro de Pernambuco
Canhotinho (músico), músico, compositor e instrumentista brasileiro
Canhotinho (futebolista), apelido do futebolista brasileiro Milton de Medeiros

Desambiguação
Desambiguações de topônimos